Barva puede referirse a:

 Barva, cantón de la provincia de Heredia, Costa Rica.
 Barva, distrito y ciudad cabecera del cantón de Barva.
 Barva, volcán del centro de Costa Rica.
 Barva Unida, partido político costarricense.
 AD Barva, club deportivo costarricense.